Tidiam Baba Kourouma (23 augustus 1991) is een Guineese voetballer die onder contract staat bij KFC Eppegem. In het seizoen 2009/10 werd hij opgenomen in de A-kern van KV Mechelen. Op de vierde speeldag, een dag voor zijn achttiende verjaardag, mocht hij zijn debuut maken in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd bij Germinal Beerschot.

Statistieken

Bron: Spelerslijst kfceppegem.be

Kourouma